40-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-мае 1981 года. Обладателем Кубка впервые стал ростовский СКА. Предыдущий обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» выбыл в 1/8 финала. В этом розыгрыше вновь на первом этапе в восьми зонах, состоявших из 6 клубов (кроме зон 2 и 4, состоявших из 5 клубов), прошли однокруговые турниры. 14 команд — две лучших каждой зоны и победители в зонах 2 и 4 — выходили в 1/8 финала. Начиная с 1/8 финала, команды встречались между собой по кубковой системе с выбыванием. Участвовавшие в еврокубках «Динамо» (Тбилиси) и «Спартак» (Москва) начинали турнир именно с этого этапа.  Все этапы игрались в один матч.

Зональный этап

1-я зона

Матчи в зоне 1

2-я зона

Матчи в зоне 2

3-я зона

Матчи в зоне 3

4-я зона

Матчи в зоне 4

5-я зона

Матчи в зоне 5

6-я зона

Матчи в зоне 6

7-я зона

Матчи в зоне 7

8-я зона

Матчи в зоне 8

Финальный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

СКА получил право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru — Прим. Ошибка в таблицах результатов матчей 6-й зоны
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1981 году